У Чутівському районі Полтавської області нараховується 0 пам'яток монументального мистецтва.
Усі були демонтовані або знесені в рамках декомунізації.

Чутівськ
Чутівський район